Ви́ктор Фёдорович Смирно́в:
 Смирнов, Виктор Фёдорович (1896—1946) — советский сценарист и режиссёр.
 Смирнов, Виктор Фёдорович (1945—2017) — советский и российский актёр, народный артист России.